La Coppa Italia 1994-1995 si è svolta dal 20 ottobre 1994 al 4 febbraio 1995: al torneo hanno partecipato trenta squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per l'ottava volta, la seconda consecutiva, alla .

Formula
Le squadre (dodici di Serie A1, sedici di Serie A2 e le due di Coppa di Lega) hanno disputato un trantaduesimi di finale, sedicesimi di finale, ottavi di finale, quarti di finale, con gare di andata e ritorno, semifinali, finale per il terzo posto e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1994
Pallavolo nel 1995
 1994-1995